Asomante bezeichnet mehrere

Orte in Puerto Rico:
 Asomante (Aibonito, Puerto Rico)
 Asomante (Arecibo, Puerto Rico)